

Судженка — село, Яйський округ, Кемеровська область
 Судженка — селище, Яйський округ, Кемеровська область